Choro
Choro (fisiologia)
Rio Choró

Localidades

Choró - muncípio cearense

Ver também
 Choros (distrito)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos